Т8АА — название двух радиостанций на Палау:
 T8AA-AM
 T8AA-FM